Нарткала () — місто в Урванському районі Кабардино-Балкарії Російської Федерації. Населення становить 31 694 особи.

Населення

Примітки 

Населені пункти Урванського району
Міста Кабардино-Балкарії
Міста Росії
Районні центри Кабардино-Балкарії